Volucrispora är ett släkte av svampar. Volucrispora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Volucrispora